Camporredondo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camporredondo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Camporredondo (kommun i Spanien)

Robotskapade Spanienförgreningar